Schwabach může být:

 Schwabach – město v Bavorsku v Německu
 Schwabach (Regnitz) – potok v Bavorsku, přítok řeky Rednitz

Podobný název 
 Schwabacher (česky označovaný jako švabach) – německé pozdně gotické písmo